Grupp 3 i kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll för damer 2011 (Uefa) var en av åtta Uefa-kvalificeringsgrupper till världsmästerskapet i fotboll för damer 2011 och som spelades mellan 23 september 2009 och 25 augusti 2010. I gruppen spelade Bulgarien, Danmark, Georgien, Grekland och Skottland. Danmark vann gruppen och gick vidare till playoffspel där de fick möta Sverige.

Tabell
Not: SM = Spelade matcher, V = Vinster, O = Oavgjorda, F = Förluster, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MSK = Målskillnad, P = Poäng

{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
!width=175 |Lag
!width=30 |SM
!width=30 |V
!width=30 |O
!width=30 |F
!width=30 |GM
!width=30 |IM
!width=30 |MSK
!width=30 |P
|- style="background:#cfc;"
|style="text-align:left;" |  || 8 || 6 || 2 || 0 || 45 || 0 || +45 || 20
|- 	
|style="text-align:left;" |  Skottland || 8 || 6 || 1 || 1 || 24 || 5 || +19 || 19
|-
|style="text-align:left;" |  Grekland || 8 || 3 || 0 || 5 || 11 || 20 || -9 || 9
|-
|style="text-align:left;" |  Bulgarien || 8 || 2 || 2 || 4 || 9 || 25 || -16 || 8
|-
|style="text-align:left;" |  Georgien || 8 || 0 || 1 || 7 || 3 || 42 || -39 || 1
|}

Resultat

Externa länkar
 VM-kvalgrupp 3 på Uefa:s hemsida

Fotbollsåret 2009
Fotbollsåret 2010
2009 i Europa
2010 i Europa